

Rakousko 

 Arcivévoda Jan
 Arcivévoda Karel
 Jan Radecký z Radče
 Karel Jozef Schwarzenberg
 Karel Filip Schwarzenberg
 Ludwig von Benedek
 Ernst Gideon von Laudon
 Leopold Daun
 Evžen Savojský
 Michael von Melas
 Dagobert Sigmund von Wurmser

Rakousko-Uhersko 
 Arcivévoda Albrecht
 Arcivévoda Bedřich
 Arcivévoda Evžen
 Arcivévoda Jozef
 Arcivévoda Petr Ferdinand
 Eduard von Böhm-Ermoli     
 Svetozar Boroëvić von Bojna
 Rudolf Králíček
 Viktor Dankl von Krasnik
 Hugo Martiny
 Alois Podhajský
 Oskar Potiorek
 Tadeusz Rozwadowski

Rakouští generálové